Махамбетов — фамилия, происходит от искаженного транскрибирования личного имени пророка Мухаммеда; имеет женскую форму Махамбетова.
 Махамбетов, Аблайхан Жангелдинович (род. 1991) — казахстанский футболист, нападающий.
 Махамбетов, Тимур Жадгирович (род. 1992) — российский биатлонист.
 Махамбетов, Халила (1927—1998) — советский геолог, лауреат Ленинской премии 1966 года.